A Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras do Estado do Rio de Janeiro, com sigla AMACLERJ, é uma associação civil, de natureza cultural, localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro, de personalidade própria, com prazo indeterminado e sem fins lucrativos, constituída de Mestres Maçons na plenitude de seus direitos, pertencentes aos Quadros de Lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro que em 20 de junho de 2007, através da Nova Constituição aprovada passou a ser denominado Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro sigla GOB-RJ, com a finalidade de promover e estimular o cultivo e divulgação das Artes, das Ciências e das Letras, e o estudo da filosofia maçônica e outras, bem como a conservação e o desenvolvimento da Cultura Nacional, do Estado do Rio de Janeiro e em especial do GOB-RJ.

Histórico e dados 
Sua fundação em 19 de novembro de 2004 coincide, no Brasil, com a data do Dia da Bandeira.

Quando da fundação a sede provisória localizava-se na rua do Lavrádio, nº 97, Centro, na cidade do Rio de Janeiro. Desde 2007 a sede provisória é na Avenida Marechal Floriano, nº 199 - 13º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

A Diretoria eleita é empossada pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleita por igual período. 

O Estatuto aprovado na Sessão Plenário de 19 de novembro de 2010 foi registrado, em 12 de abril de 2011, no Cartório Registro de Pessoas Jurídicas, sigla CNPJ sob nº 13.561.226/0001/70.

O Hino da AMACKERJ, letras do Acad. Elvandro Burity e música dos Acad. Alceu Reis e João Eudes Fernandes está registrado na Biblioteca Nacional.

Patronos 
Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras do Estado do Rio de Janeiro, a AMACLERJ é composta de 33 (trinta e três) Cadeiras, cada uma delas sob um Patronato. A lista destes é a seguinte:

Membros 
Foram 17 (dezessete) os fundadores: Ademilton Madureira Lima, Alceu de Almeida Reis - Alceu Reis, Almir Sant'anna Cruz, Antonio Alves de Carvalho, Ary Azevedo de Moraes, Bernardino Coelho Pontes, Carlos Gomes, Celso Luiz Rocha Serra, Eduardo Gomes de Souza, Eurípedes Mattos da Silva, José Carlos Rosa Martinho, Luiz Viana, Reginaldo Barbosa dos Santos, Sergio Tavares Romay,Ubirajara Gouvea de Almeida, Walnir Lima Almeida e Ziéde Coelho Moreira. Entretanto a reforma estatutária de 19 de novembro de 2010, realizada com a finalidade de registro do sodalício, tendo vista as exigências do novo Código Civil Brasileiro, retificou o número de fundadores para 30 (trinta). Acrescentando: Aildo Virgínio Carolino, André Ricardo Cruz Fontes, Antonio Alberto Rocha, Ariovaldo Santana da Rocha, Carlos Roberto Alves, Constante Arcos Vellasco, Edimo Muniz Pinho, Elvandro de Azevedo Burity - Elvandro Burity, Flávio Augusto Prado Vasques, Gilberto Jorge da Cruz Araújo, José Alselmo Cícero de Sá, Paulo Gomes dos Santos Filho e Roberto Pumar Silveira.

O primeiro presidente foi o Acadêmico Bernardino Coelho Pontes, ocupante da Cadeira 11. Os demais cargos na primeira administração, período de 19/11/2004 a 09/11/2007, respectivamente, foram: Vice-Presidente Acadêmico Celso Luiz Rocha Serra, Secretário Acadêmico Eurípedes Mattos da Silva, Segundo Secretário Acadêmico Alceu de Almeida Reis, Tesoureiro Acadêmico Almir Sant'Anna Cruz, Diretor de Cerimonial Acadêmico Ademilton Madureira Lima, Diretor Social Acadêmico Carlos Gomes, Diretor de Relações Públicas Acadêmico Antonio Alves de Carvalho e Diretor de Comunicação e Divulgação Acadêmico Ziéde Coelho Moreira.

Ligações externas 
 I Intercâmbio Cultural - ALB-Mariana x AMACLERJ
 Link da Academia
 Blog da Academia

Maçonaria no Brasil
Maconica do Rio de Janeiro